École continentale peut désigner :
 l'École continentale de philosophie ;
 l'École continentale de composition de problèmes d'échecs.